Champions League 2015 steht für:
 AFC Champions League 2015, asiatischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CAF Champions League 2015, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 Sailing Champions League 2015, europäischer Segelwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2014/15
 Champions League 2015/16
 Champions League